

Geografia

Brasile
 Conceição – comune del Brasile nello Stato del Paraíba

Portogallo
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Covilhã
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Faro
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Horta
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Ourique
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Peniche
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Ribeira Grande
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Tavira
 Conceição – freguesia del Portogallo nel comune di Vila Viçosa

Persone
 Anderson Conceição – calciatore brasiliano
 Anderson Souza Conceição, noto come Talisca – calciatore brasiliano
 António José Conceição Oliveira – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Bruno Cristiano Conceição Carvalho Santos, noto come Cris – calciatore portoghese
 Bruno Gomes de Oliveira Conceição – calciatore brasiliano
 Carlos Conceição Lopes – ex atleta paralimpico portoghese
 Diogo Filipe Conceição Tavares – calciatore portoghese
 Edcarlos Conceição Santos – calciatore brasiliano
 Elpídio Barbosa Conceição – ex calciatore brasiliano
 Felipe Conceição – allenatore di calcio brasiliano
 Flávio Conceição – ex calciatore brasiliano
 Francisco Conceição – calciatore portoghese
 Jaques Conceição – cestista angolano
 Jorge Wagner Goés Conceição – calciatore brasiliano
 Leonardo Soares Conceição – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato portoghese
 Marcelo Conceição – calciatore brasiliano
 Nélson Barbosa Conceição – calciatore brasiliano
 Robson Conceição – pugile brasiliano
 Rogério Conceição do Rosário – calciatore brasiliano
 Ronaldo Conceição – calciatore brasiliano
 Sérgio Conceição – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese
 Toni Conceição – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese